Taizhou (Zhejiang), is een stadsprefectuur in Zhejiang
 Taizhou (Jiangsu), is een stadsprefectuur in Jiangsu